То́ний ( – „напрежение, натягане“) е първият геохронологически период на неопротерозоя. Започва преди около 1 млрд. години и завършва преди около 850 млн. години. В този период започва разпадането на суперконтинента Родиния.

Източници 
 
 

Неопротерозой
Геология